CC48 est un sigle qui peut désigner :

 une projection conique conforme de Lambert particulière, utilisée en France dans la zone de latitude 48 ° (RGF93CC48) ;
 un code de désignation provisoire de planètes mineures (astéroïdes) ;